

Niemcy 
 Karlsburg - część gminy (Ortsteil) Winnemark w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Karlsberg - gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greidswald
 Karlsburg - pałac
 Karlsburg – zamek w Durlach, obecnie dzielnicy Karlsruhe w Niemczech

Rumunia 
 Alba Iulia - niemiecka nazwa miejscowości

Zobacz też 
 Carlsburg
 Karlburg
 Karlsburg-Brauerei